Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Marion Bartoli che ha battuto in finale Aiko Nakamura 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Marion Bartoli (campionessa)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)

 Sofia Arvidsson (primo turno)
 Gisela Dulko (primo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2006